Минимальный размер оплаты труда в Польше (польск. Minimalne wynagrodzenie) — это самая низкая ежемесячная и почасовая оплата труда, которую работодатели по закону должны выплачивать своим работникам в Польше. Сумма устанавливается польским правительством.

В Польше минимальный размер оплаты труда определяется ежегодно на основании Закона от 10 октября 2002 года о минимальной заработной плате. Минимальный размер оплаты труда публикуется в официальном вестнике Республики Польша Monitor Polski, объявляется премьер-министром до 15 сентября каждого года. С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (брутто) в Польше составил 2600 PLN в месяц и 17 PLN в час. До 2018 года действовал закон, по которому минимальная зарплата в первый год работы польского работника должна была составлять не менее 80 % минимального размера оплаты труда. С 1 января 2018 года в течение первого года работы польского работника его зарплата не может быть ниже минимального размера оплаты труда. Во многих европейских странах минимальная заработная плата устанавливается в процентах от среднемесячной заработной платы. В Польше минимальный размер оплаты труда составляет 45,5 % от средней зарплаты в 2015 году. С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда в Польше составляет не менее 47,04 % от средней зарплаты. Польша занимает 9-е место в Европе по проценту людей получающих минимальный размер оплаты труда 4,49 %. С 1 августа 2019 года в Польше отменён подоходный налог для работников младше 26 лет, если заработок работника меньше 85528 злотых (около €20000) в год, это затронет около 2 миллионов молодых работников в Польше. С 1 октября 2019 года в Польше снизили подоходный налог с 18 % до 17 %. С 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда (брутто) в Польше составляет 2800 PLN в месяц и 18,30 PLN в час. Индекс Кейтца (отношение минимальной зарплаты к средней) в 2021 году составит 53,2 %, согласно прогнозируемой средней заработной платы в Польше. С 1 января 2022 года минимальный размер оплаты труда (брутто) в Польше составит 3010 PLN в месяц и 19,70 PLN в час. С 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда (брутто) в Польше составит 3490 PLN в месяц и 22,80 PLN в час.

Налоговый клин 
Налоговый клин оказывает значительное влияние на минимальную заработную плату, с одной стороны, уменьшает увеличение заработной платы с точки зрения сотрудника и повышает стоимость работы с точки зрения работодателя. Налоговый клин в Польше приводит к тому, что работодатель, желающий увеличить зарплату работника на 100 злотых, будет тратить 120 злотых, а работник получит только 70 злотых, а оставшиеся 50 злотых будут потреблены на социальные взносы и вычета подоходного налога. Стоимость валового прироста 200 злотых составляет 240 злотых и 140 злотых за сотрудника, увеличение на 500 злотых составляет 600 злотых и 350 злотых нетто. В то же время из-за очень низких доходов налоговый клин в Польше, скорее всего, ощущается семьями с низкими доходами.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 National Minimum Wage. Low Pay Commission Report 2005.
 Dane statystyczne dotyczące płac minimalnych. Eurostat — Statistics Explained, dane z sierpnia 2011 r.
 Opinie Biura Analiz Sejmowych dotyczące zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (druk sejmowy nr 28), «Przed pierwszym czytaniem», 1/2012, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warszawa 2012.
 
 

минимальный размер оплаты труда по странам
Экономика Польши